Esquerra Unida (Espanya), organització política espanyola formada l'any 1986 com a coalició de diferents partits d'esquerra i republicans, essent el membre més representatiu el Partit Comunista d'Espanya 
 Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), coalició d'esquerres socialista fundada el 1998, republicana federal, anticapitalista, ecologista i feminista d'àmbit català escindida de la coalició Iniciativa per Catalunya Verds 
 Esquerra Unida de les Illes Balears, federació d'Izquierda Unida a les Illes Balears 
 Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), federació d'Izquierda Unida al País Valencià 
 Esquerra Unida - L'Entesa, coalició política formada al País Valencià per Esquerra Unida del País Valencià amb Els Verds del País Valencià, Izquierda Republicana i Esquerra Valenciana 
 Esquerra Unida del País Valencià (històric), partit valencianista fundat el 1981 i que acabaria integrant-se a la Unitat del Poble Valencià (UPV).
 Esquerra Unida de la Comunitat de Madrid, federació d'Izquierda Unida a la Comunitat de Madrid